Филоненко, Виктор:

 Филоненко, Виктор Иосифович (1884—1977) — русский и советский учёный.
 Филоненко, Виктор Лазаревич (1933—2003) — советский партийный деятель.